Шотландский Первый Дивизион 1906/1907 () — 17-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1906 года и закончился 15 мая 1907 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1906/1907
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1906 году
Спорт в Шотландии в 1907 году